Wimbledon 2019 – gra podwójna kobiet – zawody deblowe kobiet, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania mają miejsce w dniach 3–13 lipca na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu. Finał miał zostać rozegrany w sobotę, lecz przez finał debla mężczyzn trwający prawie pięć godzin został przeniesiony na niedzielę.

Zawodniczki rozstawione

Rezygnacje z gry  
  Darja Gawriłowa i  Wang Qiang zastąpione przez  Madison Brengle i  Erin Routliffe
  María José Martínez Sánchez i  Sara Sorribes Tormo zastąpione przez  Greet Minnen i  Alison Van Uytvanck
  Karolína Muchová i  Markéta Vondroušová zastąpione przez  Magdaléna Rybáriková i  Stefanie Vögele

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 

Wimbledon 2019
Wimbledon – gra podwójna kobiet